Astronomia: Sol, l'estrella del Sistema Solar.
 Música:
Sol major
Sol menor
Sol bemoll major
Sol sostingut menor
 Numismàtica: 
 sol, la moneda del Perú.
 Geografia: 
 Soľ, poble d'Eslovàquia
 Mitologia romana: 
Sol Invictus
 Mitjans de comunicacióː 
 El Sol (diari), periòdic madrileny, fundat l'1 de desembre de 1917 per Nicolás María de Urgoiti.

Vegeu també 
 Sòl (desambiguació)